Lüer ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Lüer (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Carl Lüer (1897–1969), deutscher Wehrwirtschaftsführer, stellvertretender Leiter des Reichswirtschaftskammer und Reichstagsabgeordneter
 Georg Wilhelm Amatus Lüer (1802–1883), deutscher Fabrikant chirurgischer Instrumente
 Gerd Lüer (* 1938), deutscher Hochschullehrer für Psychologie
 Hans Lüer (1890–1980), deutscher Chemiker und Straßenbauer
 Hermann Lüer (1870–1962), deutscher Kunsthistoriker, Architekt, Autor und Direktor der Kunstgewerbeschule Kassel
 Hugo Lüer (1886–1954), deutscher Turntrainer, Kampfrichter und Gaumännerturnwart
 Hugo Gunckel Lüer (1901–1997), Pharmazeut, Botaniker sowie Universitäts-Professor in Chile
 Kurt Lüer (1863–1946), deutscher Apotheker und Straßenbauer
 Norbert Lüer (* 1955), deutscher Unternehmer
 Otto Lüer (1865–1947), deutscher Architekt
 Rolf Lüer (1929–2013), deutscher Bankmanager und Historiker
 Wilhelm Lüer (1834–1870), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Luer, Lühr